Buschtscha (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Buschtscha (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno
 Buschtscha (Sdolbuniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw